Аба́ша () — город (до 1964 года посёлок) на западе Грузии, центр Абашского муниципалитета Мегрелии (западная Грузия, край Самегрело-Верхняя Сванетия). Население 4941 жителей (2014).

Железнодорожная станция на линии Сухуми — Самтредиа.

Промышленность 
 Механический завод
 Завод резиновой обуви
 Эфирномасличный завод
 Ткацкая фабрика
 Чайная фабрика

Сельскохозяйственный техникум.

В городе родился писатель Константин Гамсахурдия, отец президента Грузии Звиада Гамсахурдия. 15 мая в честь дня рождения писателя проходит праздник Константинеоба.

Топографические карты

Примечания 

Города Грузии
Населённые пункты Абашского муниципалитета